Klearchos von Herakleia ist der Name folgender Personen:

* Klearchos von Herakleia I. (um 390 v. Chr.–353/352 v. Chr.), Tyrann von Herakleia Pontike
 Klearchos von Herakleia II. († 284 v. Chr.), Tyrann von Herakleia Pontike